Haploskupina S je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina S se vyčlenila z haploskupiny N. Nachází se u domorodých Australanů.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

S